Thuré peut désigner :

 Thuré, une commune française située dans le département de la Vienne ;
 Le Château de Thuré, situé à la Bazouge-des-Alleux dans le département de la Mayenne ;
 La Cité Thuré, une voie du  de Paris.